Figa este numele următoarelor localități:
 Figa, Bistrița-Năsăud - sat al orașului Beclean din România
 Figa, Rimavská Sobota - comună în departamentul Districtul Rimavská Sobota, Slovacia